CREDO est un acronyme utilisé pour :
 Centre de recherche et de documentation sur l'Océanie, centre français de recherche et documentation ;
 Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory, projet scientifique polonais.

Homonymie d'acronyme